Adriano De Pierro – calciatore svizzero
 Teresina De Pierro – poetessa italiana

Pagine correlate
Pierro
Di Pierro